Ахорн:

 Ахорн (Баден) — коммуна в Германии.
 Ахорн (Кобург) — коммуна в Германии.
 Ахорн-им-Мюльфиртель — коммуна в Австрии.